Ра́ссел () — вариант написания имени  с одной буквой л.

Имя 
  (род. 1973) — шри-ланкийский игрок в крикет.
  (род. 1961) — сингапурско-американский фотограф.
  (1893—1966) — американский драматург и либреттист.
 Мвафулирва, Рассел (род. 1983) — малавийский футболист.
 Норман, Рассел (род. 1967) — новозеландский политик.
  (род. 1947) — американский генерал.
  (1904—1976) — американский промышленный дизайнер.
  (род. 1959) — американский джаз-гобоист.
  (1914—1995) — австралийский историк.
  (1784—1832) — американский первопоселенец, исследователь и торговец мехами.

Второе имя
 Уоллес, Альфред Рассел (1823—1913) — британский натуралист, путешественник, географ, биолог и антрополог.

Фамилия
 
 Рассел, Атула (род. 1983) — шри-ланкийский шахматист.
 Рассел, Бертран (1872—1970) — британский философ, логик, математик и общественный деятель.
 Рассел, Бетси (род. 1963) — американская актриса.
 Рассел, Гарольд (1914—2002) — канадо-американский киноактёр.
 Рассел, Джеймс (род. 1931) — американский изобретатель.
 Рассел, Кен (1927—2011) — английский режиссёр, актёр, сценарист.
 Рассел, Курт (род. 1951) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Рассел, Наоми (род. 1983) — американская порноактриса.
 
 Рассел, Стивен Джей (род. 1957) — американский мошенник, известный виртуозными побегами и махинациями.
  (1925—2017) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Рассел, Филип Крэйг (род. 1951) — американский автор комиксов.
 
 Рассел, Хелен (род. в конце XX века) — английская журналистка и писательница.
 Рассел, Чак (род. 1952) — американский кинорежиссёр, продюсер и актёр.
 Рассел, Эрик Фрэнк (1905—1978) — английский писатель-фантаст.
 Рассел, Уильям (род. 1965) — Лорд-мэр Лондона

Вымышленные
  — американский музыкант, член британской виртуальной группы Gorillaz.

Топонимы
 Рассел — посёлок (тауншип) в Онтарио (Канада).
Горные вершины США:
 Рассел — горная вершина в хребте Сьерра-Невада (4294 метра).
 Рассел — горная вершина Аляскинского хребта (3560 метров).
Прочие топонимы:
 Рассел — район Канберры (Австралия).
 Рассел — остров Канадского Арктического архипелага.
 Рассел-сквер — площадь со сквером в Лондоне (Великобритания).

См. также 
 
  — бангладешский футбольный клуб.
 Чайник Рассела